Куєшд () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Брустурі.
 Куєшд () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Пенет.